Als Königsschloss („Königlicher Palast“) werden mehrere Bauwerke bezeichnet:
  Mehrere Schlösser der bayerischen Könige, insbesondere Schloss Hohenschwangau, Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof und das Neue Schloss Herrenchiemsee
 Königlicher Palast (Brüssel), Belgien
 Königlicher Palast (Mailand)
 Königlicher Palast (Turin)
 Königlicher Palast (Vilnius)
 Warschauer Königsschloss, Polen

Siehe auch
 
 Royal Palace (englisch)
 Palais Royal (französisch)
 Palacio Real (spanisch)
 Palazzo Reale (italienisch)
 Liste von Burgen und Schlössern
 Königpalast
 Königliches Schloss